Kuschener (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Kuschener (Mari El), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mari El
 Kuschener (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod

Siehe auch:
 Kushner